Rians pode se referir a:
 Rians (Cher)
 Rians (Var)

Desambiguações de topônimos